Боревич — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Боревич, Зенон Иванович (1922—1995) — советский, российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Боревич, Пётр Михайлович (1890—1920) — российский революционер и военачальник польского происхождения.